Az 1998-as UEFA-bajnokok ligája-döntő az európai labdarúgó-klubcsapatok legrangosabb tornájának 6., jogelődjeivel együttvéve a 43. döntője volt. A mérkőzést 1998. május 20-án  az amszterdami Amsterdam Arenában játszották.

A döntőben a spanyol Real Madrid és az olasz Juventus találkozott. A mérkőzést – Predrag Mijatović 67. percben - egyébként lesről- szerzett találatával – a Real Madrid nyerte meg 1–0-ra.

A mérkőzés

Statisztika

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1998-as kupagyőztesek Európa-kupája-döntő
 1998-as UEFA-szuperkupa

1997–1998-as UEFA-bajnokok ligája